V soubojích dvacátéhoprvého ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2011/12 se utkalo 16 týmů dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 6. srpna 2011 úvodními čtyřmi zápasy 1. kola a skončil v sobotu 16. června 2012 zbývajícími dvěma zápasy 29. kola (kompletní 30. kolo bylo předehráno již ve středu 23. května 2012).

Do II. ligy postoupil vítěz, poslední mužstvo tabulky sestoupilo do Divize D 2012/13.

Nové týmy v sezoně 2011/12 
 Ze II. ligy 2010/11 sestoupilo do MSFL mužstvo FC Hlučín.
 Z Divize D 2010/11 postoupilo vítězné mužstvo FC Slovan Rosice a z Divize E 2010/11 postoupilo vítězné mužstvo FC Baník Ostrava „B“.

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem ročníku se stal útočník Slovácka „B“ Josef Čtvrtníček, který soupeřům nastřílel 20 branek.

Konečná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 8. a 9. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Brno B – Hlučín 1:1, Hlučín – Brno B 0:3
 O pořadí na 10. a 11. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Zlín B – Hulín 4:2, Hulín – Zlín B 1:3

Výsledky

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno – CERM 2013

Externí odkazy 
 MSFL 2011/12 ve výsledcích jednotlivých kol
 MSFL 2011/12 – JihoMoravskyFotbal.cz

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2011
Fotbal v Česku v roce 2012